Велика Њива може да се односи на:

 Велика Њива (Шековићи), насеље у општини Шековићи, Република Српска, БиХ
 Велика Њива (Илијаш), насеље у општини Илијаш, Федерација БиХ, БиХ

Види још 
 Њива (вишезначна одредница)